Йоха́ннес Лёр (; 5 июля 1942, Айторф — 29 февраля 2016, Кёльн), также известный как Ха́ннес Лёр () — немецкий футболист, играл на позиции нападающего.

Карьера 

Один из самых знаменитых нападающих в истории «Кёльна». За клуб он сыграл 381 игру, забив 166 мячей. Выигрывал чемпионат и Кубок Германии. В 1968 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 27 мячей.

Играл в сборной Германии, за которую провёл 20 матчей и забил 5 мячей. Стал бронзовым призёром ЧМ-1970 и чемпионом Европы 1972 года.

По окончании карьеры тренировал свой родной «Кёльн» и молодёжную сборную Германии, с которой в 1988 году стал бронзовым призёром Олимпиады. Стоит отметить, что молодёжку он тренировал 16 лет, через него прошло большое количество немецких игроков.

Достижения

Командные достижения 
 Чемпион Германии: 1978.
 Вице-Чемпион Германии: 1965, 1973
 Обладатель кубка Германии: 1968, 1977, 1978.
 Финалист Кубка Германии: 1970, 1971, 1973

Личные достижения 
 Лучший бомбардир немецкой Бундеслиги: 1968
 Лучший бомбардир «Кёльна» в немецкой Бундеслиге: 166 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fussballdaten.de 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Кёльн»